Cornelia Lister e Renata Voráčová erano le detentrici, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Arantxa Rus e Tamara Zidanšek hanno sconfitto Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan con il punteggio di 7-5, 7-5.

Teste di serie 

  Georgina García Pérez /  Sara Sorribes Tormo (quarti di finale)
  Raluca Olaru /  Dayana Yastremska (primo turno)

  Laura Siegemund /  Yanina Wickmayer (quarti di finale)
  Bibiane Schoofs /  Rosalie van der Hoek (semifinale)

Wildcard 

  Federica Bilardo /  Dalila Spiteri (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internazionali Femminili di Palermo 2020